Ноэль Энтони Кларк () — английский актёр, сценарист, режиссёр и продюсер, наиболее известный по роли Микки Смита в культовом британском сериале «Доктор Кто», обладатель премии Оливье и BAFTA в номинации «Восходящая звезда» (2009).

Фильмография

Актёр

Сценарист, режиссёр, продюсер

Примечания

Ссылки